AT-5 steht für:
 AT-5 Spandrel, NATO-Codename für die sowjetischePanzerabwehrrakete 9K113 Konkurs
 Salzburg, Bundesland in Österreich nach ISO 3166-2 

AT5